Мандалговь — місто в Монголії, столиця Середньогобійського аймаку (Мандалговь аймак);
 Мандалговь — аеропорт у місті Мандалговь, Монголія.